El Cruce puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 
 Misión El Cruce, localidad de la Provincia de Salta, Argentina;
 Barrio El Cruce, localidad de la Provincia de Tucumán, Argentina;
 El Cruce, barrio del distrito de Villaverde, Madrid (España);

Música y cine 
 El Cruce, banda de blues y rock de Chile;
 El Cruce (2004), película española de Juan Carlos Claver;
 El Cruce (Andreaskorset) (2005), película noruega de Martin Asphaug;

Deportes 
 Deportivo El Cruce, del San Salvador de Jujuy (Argentina);
El Cruce Varela F.C.,de Buenos Aires (Argentina) equipo amateur formado en el año 1993